Basnet ist der Familienname folgender Personen:

 Amisha Basnet (* 1981), nepalesisches Model und Schauspielerin
 Arjun Kumar Basnet (* 1975), nepalesischer Marathonläufer
 Biren Basnet (* 1994), bhutanischer Fußballspieler
 Hari Bahadur Basnet, nepalesischer Politiker
 Krishna Bahadur Basnet (* 1959), nepalesischer Marathonläufer
 Krishna Bahadur Basnet (Leichtathlet, 1983) (* 1983), nepalesischer Langstreckenläufer
 Laxman Basnet (* 1957), nepalesischer Langstreckenläufer
 Tanka Basnet, nepalesischer Fußballspieler
 Tek Bahadur Basner, nepalesischer Politiker